Каетано (), португальський варіант Каетану () — прізвище іберійського походження. Відомі носії:
 Антоніу Каетану де Соза — португальський історик і священник
 Жуан Каетано — бразильський відеоблогер
 Марселу Каетану — прем'єр-міністр Португалії
 Омар Каетано — уругвайський футболіст

Іспанські прізвища
Португальські прізвища